Ву́лиця Каменярі́в — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Каменярів — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Каменярів — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Каменярів — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Каменярів — вулиця в місті Київ.

Вулиця Каменярів — вулиця в місті Єкатеринбург.

Вулиці